La Coppa Italia di pallavolo maschile 1998-1999 si è svolta dal 6 dicembre 1998 al 7 febbraio 1999: al torneo hanno partecipato 12 squadre di club italiane e la vittoria finale è andata per la seconda volta al Cuneo Volley Ball Club.

Regolamento
Le squadre hanno disputato ottavi di finale (a cui non hanno preso parte le prime quattro classificate al termine della regular season della Serie A1 1998-99, già qualificate ai quarti di finale), quarti di finale, entrambi giocati con gare di andata e ritorno, semifinali e finale.

Squadre partecipanti

Torneo

Tabellone

Risultati

Ottavi di finale

Andata

Ritorno

Quarti di finale

Andata

Ritorno

Semifinali

Finale

Note

Collegamenti esterni

Pallavolo nel 1998
Pallavolo nel 1999
 1998-1999